Но́викова — русская фамилия, женская форма от .

 Известные носительницы 
 
 Новикова, Анна Михайловна (1902—1992) — советская фольклористка, литературовед, педагог, доктор филологических наук, профессор.
 Новикова, Антонина Андреевна (1880—1938) — святая Русской православной церкви, преподобномученица.
 Новикова, Валентина Викторовна (род. 1984) — российская лыжница.
 Новикова, Вера Семёновна (род. 1958) — советская и российская актриса.
 Новикова, Дарья Михайловна (род. 1987) — российская биатлонистка.
 
 
 
 Новикова, Елизавета Владимировна (род. 1973) — российский журналист, критик, обозреватель, филолог и литературовед.
 Новикова, Инна Александровна (Куржанова; род. 1987) — российская биатлонистка.
 Новикова, Инна Сергеевна (род. 2001) — российская футболистка.
 
 Новикова, Клара Борисовна (род. 1946) — советская и российская артистка эстрады, юмористка, актриса и певица, телеведущая.
 Новикова, Ксения Андреевна (род. 1980) — российская певица.
 Новикова, Лидия Сергеевна (1932—1965) — прототип главной героини фильма «Малая Москва».
 
 
 Новикова, Марина Александровна (Пандакова; род. 1989) — российская легкоатлетка.
 Новикова, Мария Ефимовна (1935—2018) — Герой Социалистического Труда.
 Новикова, Мария Яковлевна (1921—1995) — телятница совхоза «Фаустово» Воскресенского района Московской области. Герой Социалистического Труда.
 Новикова, Надежда Михайловна — советская, российская художница.
 
 
 Новикова, Прасковья Сергеевна (1912—1980) — Герой Социалистического Труда, доярка колхоза. 
 Новикова, Светлана Леонидовна (род. 1974) — российская горнолыжница.
 Новикова, Тамара Григорьевна (род. 1931) — советская велосипедистка.
 
  Топоним 
 Новикова — посёлок в Исетском районе Тюменской области.

 Примечания 

 См. также